Вильгельм Густав Карл Бернгард фон Ганке (, 1833—1912) — прусский фельдмаршал, губернатор Берлина.

Биография 
Родился 1 октября 1833 года в Берлине.

Образование получил в Берлинском кадетском корпусе и в 1851 году выпущен подпоручиком в 1-й гренадерский императора Александра I полк. В 1853 году произведён в поручики, с 1854 по 1858 год был батальонным адъютантом, затем до 1860 года — полковым адъютантом и далее адъютантом при управлении 2-й гвардейской пехотной бригады.

23 февраля 1863 года переведён в 3-й гвардейский гренадерский королевы Елизаветы полк с оставлением в должности бригадного адъютанта, 26 сентября того же года произведён в капитаны и назначен командиром роты. В этой последней должности он принимал участие в датско-прусской войне 1864 года.

Во время прусско-австрийской войны 1866 года (с 17 марта) состоял в Генеральном штабе 2-й армии и находился в Богемии. По окончании войны был назначен в штаб 2-го армейского корпуса в Штеттине.

С декабря 1866 года по апрель 1870 года Ганке состоял адъютантом герцога Эрнста II Саксен-Кобург-Готского, 17 октября 1867 года произведён в майоры.

7 апреля 1870 года вернулся в Генеральный штаб и при объявлении мобилизации по случаю войны с Францией был переведён в штаб-квартиру 3-й армии наследного принца Прусского. Здесь он принимал участие в сражениях при Вейсенбурге, Верте и Седане и в осаде Парижа. За боевые отличия был награждён Железным крестом 1-й степени.

В ноябре 1872 года назначен начальником штаба 3-го армейского корпуса, 22 марта 1873 года произведён в подполковники и далее получил чин полковника (3 июля 1875 года). Летом 1874 года Ганке был командирован в Австрию наблюдателем на большие маневры австро-венгерской армии. С 1875 по 1877 год был преподавателем в Потсдамской военной академии, а затем последовательно командовал 52-м и 35-м пехотными полками.

18 сентября 1880 года получил права бригадного командира, 14 июня следующего года назначен командующим 1-й гвардейской пехотной бригады в Потсдаме и 18 октября 1881 года произведён в генерал-майоры с утверждением в должности.

18 сентября 1886 года Ганке получил чин генерал-лейтенанта и 18 января следующего года возглавил 1-ю гвардейскую пехотную дивизию.

Сразу по восшествии на престол Вильгельма II Ганке был назначен генерал-адъютантом. С 7 августа 1888 года он был начальником Императорского Военного кабинета и занимал эту должность до 1901 года, причём 27 января 1890 года ему были присвоены права командира корпуса и 19 сентября того же года был произведён в генералы от инфантерии.

В 1901 году назначен главнокомандующим в провинции Бранденбург и губернатором Берлина. 1 января 1905 года произведён в генерал-фельдмаршалы и назначен генерал-адъютантом короля Вильгельма II. В 1909 году вышел в отставку.

Скончался в Берлине 8 февраля 1912 года.

Ганке оставил после себя «Историю действий 3-й армии с начала войны 1870 г. до Седанской битвы».

Награды 
Среди прочих наград Ганке имел ордена:
 Орден Чёрного орла
 Большой крест ордена Красного орла
 Орден Церингенского льва
 Большой крест ордена Вюртембергской короны (1891 год)
 Датский орден Данеброг
 Французский орден Почётного легиона
 Норвежский орден Святого Олафа
 Венгерский орден Святого Стефана
 Российский орден Святого Александра Невского (13 января 1897 года)
 Российский орден Святого Владимира 4-й степени
 Российский орден Святой Анны 1-й степени

Источники 
  Gerd Heinrich: Hahnke, Wilhelm von. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 7, Duncker & Humblot, Berlin 1966, S. 514—515
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 3. — М., 2009. — С. 495. — ISBN 978-5-89577-145-7
 «Разведчик». — 22 марта 1895 г. — № 232

Прусские генерал-фельдмаршалы
Участники Франко-прусской войны
Кавалеры Железного креста 1 класса
Кавалеры ордена Чёрного орла
Кавалеры ордена Красного орла
Кавалеры ордена Почётного легиона
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Генерал-адъютанты (Пруссия)
Кавалеры ордена Дома Гогенцоллернов
Кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного
Участники Австро-прусско-датской войны